Гальтон, Галтон, Голтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гальтон, Дороти (1901—1992) — британка, подозревавшаяся британскими спецслужбами в шпионстве на русских (однако доказано это никогда не было).
 Галтон, Питер (род. 1942) — американский палеонтолог.
 Гальтон, Фрэнсис (1822—1911) — английский исследователь, географ, антрополог и психолог; основатель дифференциальной психологии и психометрики, статистик.
 Голтон, Лия (род. 1994) — английская футболистка.

Вымышленные персонажи 
 Аврелий «Ариэль» Гальтон — главный герой научно-фантастического романа советского писателя Александра Беляева «Ариэль», впервые изданного в 1941 году. См. также 
 Доска Гальтона — устройство предназначающееся для демонстрации центральной предельной теоремы.
 Свисток Гальтона — акустический излучатель, работающий по принципу свистка (рассечение воздушного потока клином, расположенным рядом с акустическим резонатором).
 Хэлтон

 Примечания